Damir Ravilievitch Jafiarov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Moscou en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Rous Moscou, il est sélectionné par le Metallourg Novokouznetsk lors du troisième tour en cinquante-huitième position lors du repêchage d'entrée dans la KHL 2011. Il rejoint alors l'équipe et dispute une saison avec les Kouznetskie Medvedi, équipe junior du Metallourg pensionnaire de la MHL. Lors de l'intersaison 2012, le Metallourg connaît des problèmes financiers. Jafiarov saisit alors sa chance pour décrocher un poste de titulaire dans l'équipe première. Le , il joue son premier match dans la KHL avec le Metallourg Novokouznetsk face au Torpedo Nijni Novgorod. Il marque son premier but deux jours plus tard, lors de sa deuxième partie face à l'Atlant Mytichtchi.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga 
 2012 : sélectionné pour la Coupe de l'Avenir avec la Conférence Est (titulaire).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2011-2012 || Kouznetskie Medvedi || MHL || 46|| 18|| 16|| 34|| 37|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2012-2013 || Metallourg Novokouznetsk || KHL || 41|| 5|| 6|| 11|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Kouznetskie Medvedi || MHL || 9|| 2|| 4|| 6|| 0|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2013-2014|| Metallourg Novokouznetsk || KHL || 38|| 9|| 6|| 15|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Kouznetskie Medvedi || MHL || 3|| 1|| 0|| 1|| 8|| 4|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2014-2015 || HK CSKA Moscou || KHL || 49|| 8|| 2|| 10|| 31||8 || 2 || 2 || 4 || 0
|-
| 2014-2015 || Krasnaïa Armia || MHL || 2||2 || 0 || 2 || 0 || 5 || 2 || 1 || 3 || 4
|-
| 2015-2016 || Sibir Novossibirsk || KHL ||56 ||6 ||7 ||13 ||12 || 10|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2016-2017 || Sibir Novossibirsk || KHL || 21|| 2|| 2||4 ||4 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Admiral Vladivostok || KHL || 16|| 1|| 3||4|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Admiral Vladivostok || KHL || 35|| 8|| 7|| 15|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 59|| 13|| 17|| 30|| 20|| 7|| 1|| 3|| 4|| 6
|-
| 2019-2020 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL ||55 || 17 || 20 || 37 || 12 || 4 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2020-2021 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 58 || 21 || 40 || 61 || 26 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2021-2022 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 47|| 18|| 27|| 45|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2022-2023 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || || || || || ||

Au niveau international 

| 2014 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 3|| 3|| 6|| 0|| +2|| align="left"|  Médaille de bronze

Références 

Naissance en mars 1994
Joueur russe de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg